|-
| (45701) 2000 FE11||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45702) 2000 FJ15||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45703) 2000 FH19||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45704) 2000 FZ19||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45705) 2000 FD31||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45706) 2000 FT31||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45707) 2000 FZ31||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45708) 2000 FD35||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45709) 2000 FR36||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45710) 2000 FD40||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45711) 2000 FD43||||28 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45712) 2000 FR44||||29 березня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45713) 2000 FK51||||29 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45714) 2000 FV58||||26 березня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45715) 2000 FR66||||25 березня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45716) 2000 GK8||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45717) 2000 GZ11||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45718) 2000 GO21||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45719) 2000 GR26||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45720) 2000 GZ33||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45721) 2000 GZ42||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45722) 2000 GA56||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45723) 2000 GN58||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45724) 2000 GJ68||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45725) 2000 GJ77||||5 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45726) 2000 GL83||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45727) 2000 GQ83||||3 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45728) 2000 GC86||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45729) 2000 GB89||||4 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45730) 2000 GS106||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45731) 2000 GM124||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45732) 2000 GL136||||12 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45733) 2000 GV139||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45734) 2000 GN140||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45735) 2000 GC159||||7 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45736) 2000 GA170||||4 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 45737 Беніта (Benita)||2000 HB||22 квітня 2000||Бока-Ратон||Б. Сіґал
|-
| (45738) 2000 HY19||||27 квітня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45739) 2000 HR25||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45740) 2000 HG27||||27 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45741) 2000 HT33||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45742) 2000 HJ44||||26 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45743) 2000 HR53||||29 квітня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45744) 2000 HU57||||24 квітня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45745) 2000 HU84||||30 квітня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45746) 2000 JW14||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45747) 2000 JR38||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45748) 2000 JD62||||7 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45749) 2000 JR64||||4 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45750) 2000 JC65||||5 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45751) 2000 JH66||||6 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45752) 2000 JY70||||1 травня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45753) 2000 JL72||||1 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45754) 2000 KC14||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45755) 2000 KL18||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45756) 2000 KV26||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45757) 2000 KH29||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45758) 2000 KN29||||28 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45759) 2000 KQ41||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45760) 2000 KY43||||30 травня 2000||Обсерваторія Ондржейов||Петер Кушнірак
|-
| (45761) 2000 KF45||||30 травня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45762) 2000 KK76||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45763) 2000 KB77||||27 травня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45764) 2000 LV||2000 LV||2 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (45765) 2000 LJ3||||4 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45766) 2000 LX5||||6 червня 2000||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (45767) 2000 LU17||||8 червня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45768) 2000 LF28||||6 червня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45769) 2000 LP36||||1 червня 2000||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (45770) 2000 NM2||||5 липня 2000||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (45771) 2000 NE5||||7 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45772) 2000 NR16||||5 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45773) 2000 NL22||||7 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45774) 2000 NH24||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45775) 2000 NP27||||4 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45776) 2000 NZ28||||2 липня 2000||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (45777) 2000 OZ4||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45778) 2000 OG5||||24 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45779) 2000 OR6||||29 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45780) 2000 OA12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45781) 2000 OD12||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45782) 2000 OE14||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45783) 2000 OV16||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45784) 2000 OZ17||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45785) 2000 OT19||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45786) 2000 OE20||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45787) 2000 OJ24||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45788) 2000 OH25||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45789) 2000 OZ26||||23 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45790) 2000 ON42||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45791) 2000 OD45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45792) 2000 OF45||||30 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45793) 2000 OL48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45794) 2000 OM48||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45795) 2000 OY49||||31 липня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45796) 2000 OG54||||29 липня 2000||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (45797) 2000 PK1||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45798) 2000 PH16||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45799) 2000 PZ18||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (45800) 2000 PB22||||1 серпня 2000||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

45700